Посо-Алькон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 139 км². Население — 5413 человек (на 2010 год). Расстояние — 155 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Descubre Pozo Alcón 

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна